Fonz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fonz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Fonz (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar